Vergilbung bezeichnet:

 eine Alterungserscheinung von Textilien, Papier und Kunststoff, siehe Farbstich #Gilb
 ein Nachdunkeln von Gemälden, siehe Gilben
 bestimmte Pflanzenkrankheiten, beispielsweise bei Reben Vergilbungskrankheiten im Weinbau

Siehe auch: